Opalia espirita är en snäckart som först beskrevs av Baker, Hanna och Strong 1930.  Opalia espirita ingår i släktet Opalia och familjen vindeltrappsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Vindeltrappsnäckor
espirita